E néven ismert történelmi személyek:

 Alessandro Farnese (1468–1549) bíboros, 1534-től III. Pál pápa
 Alessandro Farnese (1520–1589) bíboros, pápai legátus, III. Pál pápa unokája
 Alessandro Farnese (1545–1592) Parma és Piacenza hercege, az előbbinek unokaöccse, 1578–1592 között Spanyol Németalföld helytartója
 Alessandro Farnese (1635–1689) Parma hercege, az előzőnek dédunokája, 1678–1682 között Spanyol Németalföld helytartója